

Biochimica 
 PNK – sigla dell'enzima polinucleotide chinasi

Codici 
 PNK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Supadio, Pontianak, Indonesia